Jaschek ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Jaschek (* 1926 in Brieg, heute Brzeg; † 12. April 1999), Astronom
 Hilmar Jaschek (* 1936 in Brünn), deutscher Professor
 Walter Jaschek (1912–1980), österreichischer Astronom
 Willi Jaschek (* 1940), deutscher Kunstturner.

Jaschek steht für:
 (2964) Jaschek, Asteroid des mittleren Hauptgürtels.